Rote Erde steht für:

 Rote Erde (Westfalen), seit dem Mittelalter belegte Bezeichnung für Westfalen
 Rote Erde (Fernsehserie), deutsche Fernsehfilm-Reihe
 Rote Erde (Roman), Roman von Friedrich Rothe (1919) 
 Rote Erden, Gruppe roter Pigmente, siehe Liste der Pigmente #Rot
 Stadion Rote Erde, Stadion in Dortmund
 Westfälische Landeszeitung – Rote Erde, deutsche Parteizeitung (NSDAP)
 SC Rote Erde Hamm, Wasserballverein aus Hamm
 Die Rote Erde – Monatsschrift für Kunst und Kultur, deutsche Zeitschrift 
 Lutter: Rote Erde, deutscher Fernsehfilm von Torsten Wacker (2010)

Siehe auch:
 Rothe Erde (Begriffsklärung)